Волейбольные турниры Игр малых государств Европы — соревнования для национальных сборных команд, проводимые в рамках Игр малых государств Европы под эгидой Европейской конфедерации волейбола и Группы малых государств Европейских Олимпийских комитетов (DSS EOC).
 
Игры малых государств Европы проводятся с 1985 раз в два года по нечётным годам. Мужской волейбол включён в программу соревнований в 1987 году (II игры), женский — в 1989 (III игры). Участвуют сборные команды стран, входящих в Европейскую конфедерацию волейбола и Европейские Олимпийские комитеты (группа малых государств).

Наибольшее количество раз в волейбольных турнирах Игр побеждали сборные Кипра (11 раз у мужчин и 9 у женщин).

Формула соревнований 
В соревнованиях получают возможность участвовать национальные сборные стран-членов DSS EOC, в который с 1985 года входят Андорра, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино. В 2009 к группе малых государств присоединилась, а в 2011 дебютировала на Играх Черногория. 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг как у мужчин, так и у женщин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания